

Geografia 
 Heubach – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg
 Heubach – fiume della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania

Persone 
 Jeroen Heubach – ex calciatore olandese, difensore 
 Tim Heubach – calciatore tedesco, difensore